Ženský biatlonový sprint na 7,5 km na Zimních olympijských hrách 2022 v čínském Pekingu se konal v Čang-ťia-kchou běžeckém a biatlonovém centru 11. února 2022.

Zlatou medaili z předcházejících olympijských her získala Němka Laura Dahlmeierová, která v roce 2019 ukončila kariéru. Úřadující mistryní světa z této disciplíny je Tiril Eckhoffová, která skončila jedenáctá.

V závodě zvítězila vedoucí závodnice světového poháru, Norka Marte Olsbuová Røiselandová, před Švédkou Elvirou Öbergovou a Italkou Dorotheou Wiererovou.

Program

Průběh závodu 
V závodě, který se jel za bezvětří,: zvítězila s více než půlminutovým náskokem vedoucí závodnice světového poháru, Norka Marte Olsbuová Røiselandová. Startovala mezi prvními, běžela nejrychleji ze všech, a když zastřílela i druhou položku bezchybně, udržovala se v cíli s odstupem první. Italka Dorothea Wiererová střílela také čistě a navíc nejrychleji. V běhu však byla o téměř minutu pomalejší, a tak obsadila nakonec třetí místo. Předstihla ji pak jedna z posledních startujících favoritek, Švédka Elvira Öbergová, která střílela také bezchybně, ale běžela výrazně rychleji.Z českých biatlonistek střílely nejlépe Lucie Charvátová a Jessica Jislová. Charvátová udělala jedinou chybu při posledním střele; zpočátku běžela rychle, pak však zpomalovala a dojela na 25. místě. Jislová byla v běhu pomalejší, a tak skončila o šest míst horší. Závod se nevydařil Markétě Davidové, která sice běžela rychle, ale při každé střelecké položce dvakrát chybovala a do cíle dojela na 41. pozici. „Nevím, co se přihodilo, při ranách vleže jsem cvakala na vítr, ale nevím, co jsem udělala jinak než normálně,“ odpovídala po závodě na otázku, co bylo špatně. Juniorka Tereza Voborníková, která dostala přednost před Evou Puskarčíkovou, běžela zpočátku pomalu, ale ve druhém a třetím kole dokázala zrychlovat a s dvěma nezasaženými terči skončila na 58. místě, čímž se probojovala do nedělního stíhacího závodu.

Výsledky

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2022